John Abram ist der Name folgender Personen:

* John Abram (Komponist, 1840) (1840–1918), britischer Organist und Komponist
 John Abram (Komponist, 1959) (* 1959), kanadischer Komponist, Blockflötist, Toningenieur und Musikpädagoge
 John Harold Abram (1877–1900), britischer Pianist, Organist, Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 John Abraham